Ceyda Aktaş, une joueuse de volley-ball turque ;
 .